Philipp (eller försvenskat Filip) av Hessen' kan syfta på:

 Filip I av Hessen (benämnd den ädelmodige''; 1504–1567), lantgreve av Hessen
 Filip II av Hessen-Rheinfels (1541–1583), lantgreve av Hessen-Rheinfels
 Filip III av Hessen-Butzbach (1581–1643), lantgreve av Hessen-Butzbach
 Filip av Hessen-Philippsthal (1655–1721), lantgreve av Hessen-Philippstal
 Filip av Hessen-Darmstadt (1671–1736), tysk fältmarskalk och guvernör av Mantua
 Filip av Hessen-Homburg (1779–1846), lantgreve av Hessen-Homburg
 Philipp av Hessen-Kassel (1896–1980), tysk politiker (NSDAP) 
 Philipp av Hessen (född 1970), tysk fotograf